La Primera División de Mayotte es la máxima categoría de fútbol en Mayotte, creada en 1990.

Equipos 2022 

 AJ Kani Keli
 AS Bandraboua
 AS Jumeaux
 AS Rosador
 AS Sada
 ASC Abeilles
 ASC Kawéni
 Bandrélé FC
 Diables Noirs Combani
 FC Mtsapéré
 Tchanga SC
 USCP Antéou

Palmarés

Títulos por club

Clasificación histórica 
Actualizado el 21 de Julio de 2020.  La siguiente tabla fue elaborada desde 2011 tras declarar departemento de ultramar de Francia hasta la terminada temporada 2021.

Véase también 
 Copa de Mayotte
 Selección de fútbol de Mayotte

Enlaces externos 
 Mayotte - List of Champions

Mayotte
Fútbol en Mayotte